Bahamonde est le nom de famille des personnes suivantes :

 Aldo Bahamonde (né en 1963), peintre chilien ;
 Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde Salgado Pardo (1892–1975), général et dictateur espagnol, connu sous le nom de  Francisco Franco ou Général Franco.